

Шом — село, Закарпатська область, Берегівський район

Шом () — муніципалітет, регіон Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна